Жан Виктор Симон (; 30 апреля 1912, Брест — 28 сентября 2003, Шербур, Франция) — французский военный деятель, армейский генерал, кавалер и канцлер ордена Освобождения.

Биография 

Жан Симон родился 30 апреля 1912 года в Бресте в семье служащего. Обучался в Национальном военном училище в Ла-Флеше и в лицее Святого Людовика в Париже. В 1933 году поступил в военное училище Сен-Сир, из которой выпущен в 1935 году в звании су-лейтенанта в Марокканский колониальный пехотный полк.

В августе 1936 года переведён в 1-й сенегальский стрелковый полк. Для подготовки к службе в Северной Африке прослушал курс лекций о внутренней политике и мусульманской культуре Мавритании. В 1937 году направлен в Мавританию, где вступает в командование округом Тишит, одновременно выполняя функции политического и административного начальства на прилегающей территории, населённой 18 тысячами кочевников. В том же году произведён в лейтенанты.

По мобилизации 1939 года направлен в 42-й малагасийский пулемётный батальон, развёрнутый в 42-ю туземную колониальную пулемётную полубригаду. В январе 1940 года добровольцем прошёл в Туре курс на получение квалификации лётчика-наблюдателя.

Находясь в июне 1940 года в Марселе, узнал о призыве генерала де Голля. Решив присоединиться к Сопротивлению, угнал с товарищами итальянское торговое судно Capo Olmo, которое через Гибралтар привели 16 июля в Ливерпуль. Представившись в Лондоне генералу де Голлю, получил назначение в 13-ю полубригаду Иностранного легиона, где принял под команду взвод в роте капитана Дмитрия Амилахвари.

В составе 13-й полубригады участвовал в Дакарской операции, боевых действиях в Габоне и Эритрее. За отличное командование диверсионно-разведывательной группой в марте 1941 года отмечен в приказе по армии и приказе британского командования. За героизм при взятии в апреле 1941 года Массауа вновь отмечен в приказе по армии и награждён орденом Освобождения.

Командуя ротой во время Сирийской операции, 21 июня 1941 года ранен в голову близ Дамаска. Для излечения эвакуирован в Палестину. 26 июня произведён в капитаны, вернулся в строй 1 октября 1941 года.

Во время Североафриканской кампании летом 1942 года командует тяжёлой противотанковой ротой. «За спокойное и взвешенное» управление нападением в районе Эль-Мечили на вражеское подразделение из 14 танков, самоходных орудий и пехоты, понёсшее потери, отмечен в приказе по армии. Находясь в Бир-Хакийме во время его осады с 27 мая по 11 июня 1942 года, выказал новые отличия и был в четвёртый раз отмечен в приказе по армии. В дальнейшем участвует в Тунисской кампании 1942 года, где отличился при атаке на Карет-эль-Химеймат.

В 1943 году в составе своей полубригады высадился в Италии. Участвует в сражениях при Гарильяно, за Понтекорво, Рим и Радикофани. Назначен командиром батальона.

30 августа 1944 года высадился в Провансе в составе армии «Б» (1-я армия) генерала Латра де Тассиньи. Участвует в боях за Лион, Белфор и Мазево. 3 декабря 1944 года под Таном (Эльзас) ранен осколком снаряда. В начале 1945 года принимает участие в обороне Страсбурга, освобождении Кольмара и наступлении на горный массив Отион (Альпы) в апреле 1945 года.

За время войны семь раз отмечен в приказах по армии, по разу в приказах по армейскому корпусу и дивизии.

После окончания войны назначен заниматься вопросами Свободных французских сил в правительстве генерала де Голля. В 1946 году приписан к штабу Инспекции заморских сухопутных войск. 24 марта 1947 года произведён в подполковники и в следующем году назначен командиром 3-го иностранного пехотного полка и командующим сектором Каобанг на севере Вьетнама. За отличия в боях с вьетминцами на Колониальной дороге № 4 и при освобождении поста Пу-Тонг-Хоа дважды отмечен в приказах по армии. 28 февраля 1948 года ранен осколками гранаты.

В 1950 году вернулся во Францию с назначением в Техническое управление Сухопутных войск. В 1951 году поступил в Высшую военную школу и Высшие общевойсковые курсы, по окончании которых произведён 1 июля 1952 года в полковники с переводом в Генеральный штаб. В 1955 году назначен начальником 3-го бюро Сухопутных сил, в ведении которого находились призыв и подготовка новобранцев. В ноябре 1956 года участвует в Суэцкой войне.

В 1957 году назначен военным атташе при посольстве Франции в Великобритании и представителем от Франции в Военном бюро стандартизации. Также выполнял обязанности военного атташе в Дублине (Ирландия). В качестве военного эксперта принимал участие в работе Ограничительного комитета Конференции по разоружению в Лондоне.

1 июля 1960 года произведён в бригадные генералы. Направлен в Алжир, где отличился при командовании 27-й дивизией альпийских стрелков и 29-й пехотной дивизией. Отмечен в приказах по армии и армейскому корпусу. Назначенный военным представителем на франко-алжирских переговорах, участвовал в подготовке Эвианских соглашений, положивших конец Алжирской войне.

После возвращения из Алжира назначен начальником Специальной военной школы Сен-Сир и Общевойсковой военной школы. 1 апреля 1964 года произведён в дивизионные генералы и получает в командование 1-й армейский корпус. В 1967 году произведён в корпусные генералы и назначен военным губернатором Лиона и командующим войсками 5-го военного округа. В 1968 году назначен членом Верховного военного совета, а в 1969 — генерал-инспектором Сухопутных войск.

Произведённый в 1970 году в армейские генералы, 1 мая 1973 года подаёт в отставку со всех должностей. 1 июня 1973 года назначен на должность главы Генерального секретариата Национальной обороны и защиты, которую исполнял до апреля 1977 года.

Являясь с 1969 года членом Совета ордена Освобождения, избран в сентябре 1978 года на пост канцлера ордена. Будучи переизбранным 5 раз подряд, пробыл на посту канцлера до сентября 2002 года.

По инициативе Симона мэры пяти коммун, причисленных к ордену Освобождения (Нант, Гренобль, Париж, Васье-ан-Веркор, Иль-де-Сен) подписали 3 декабря 1981 года дружеский договор для упрочения связей между собой. Принял участие в разработке закона 1999 года о создании Национального совета коммун «Соратник Освобождения», для обеспечения существования ордена и после смерти всех его кавалеров.

Оставил пост канцлера в сентябре 2002 года.

С 1978 по 2000 год являлся президентом Ассоциации Свободных французов (), а в 2000—2001 годах — президентом Фонда «Свободная Франция» (). Также являлся вице-президентом (1993—1995, 1997) и президентом (1995—1997) Института Шарля де Голля. Принимал активное участие в деятельности Французского Красного Креста.

Умер 28 сентября 2003 года в Шербуре. Прощание с покойным прошло в церкви Святого Людовика Дома инвалидов. Президент Жак Ширак призвал помнить о Симоне, как о «великом солдате» и «человеке чести, мужества и твёрдых убеждений». Похоронен на кладбище городка Керкевиль (Манш).

2 августа 2005 года часть бульвара Массена (XIII округ Парижа), входящего в кольцо «бульваров маршалов», переименована в честь генерала Жана Симона.

Семья 

Родители: Шарль Симон () и Франсуаза Амелин-Басбур ().

7 октября 1947 года женился на Жанне Лефевр ().  У них родились дочь Изабель и сын Николя.

Награды 

 Большой крест ордена Почётного легиона
 Орден Освобождения (23 июня 1941 года)
 Военная медаль (16 октября 2002 года)
 Военный крест 1939—1945 (9 приказов)
 Военный крест иностранных театров военных действий (2 приказа)
 Крест Воинской доблести (2 приказа)
 Медаль Сопротивления
 Медаль Раненых
 Крест Добровольцев Сопротивления
 Крест Бойца
 Командор ордена Академических пальм
 Колониальная медаль с планками «Erythrée», «Libye», «Bir-Hakeim», «Afrique Française Libre», «Extrême-Orient»
 Памятная медаль Добровольной службы в движении «Свободная Франция»
 Памятная медаль Итальянской кампании 1943—1944
 Памятная медаль Индокитайской кампании
 Памятная медаль Операций на Ближнем Востоке
 Памятная медаль Операций безопасности и поддержания порядка в Северной Африке с планкой «Algérie»
 Почётная медаль Физического воспитания и спорта
 Орден «За выдающиеся заслуги» (Великобритания)
 Военный крест (Великобритания)
 Командор Королевского Викторианского ордена (Великобритания)
 Бронзовая звезда (США)
 Военная медаль (Бразилия)
 Командор ордена Чёрной звезды (Бенин)
 Командор ордена Нишан-Ифтикар (Тунис)

Библиография

Примечания

Литература 
 Jean-Christophe Notin. 1061 Compagnons : histoire des Compagnons de la Libération. — Paris : Éditions Perrin, 2000. — 822 p. — ISBN 2-262-01606-2
 Vladimir Trouplin. Dictionnaire des Compagnons de la Libération. — Elytis, 2010. — 1230 p. — ISBN 2-356-39033-2

Ссылки 
 
 
 

Генералы Франции
Участники Индокитайской войны
Участники войны за независимость Алжира
Военные атташе Франции